The art of minimalism is een studioalbum van Steve Jolliffe. Het werd uitgebracht door het kleine platenlabel Amphonic Music Ltd. De muziek heeft niets te maken met de muziekstroming minimal music; het is meer muziek met minimale middelen. Jolliffe had internationale verkoop voor ogen; de teksten zijn zowel in het Engels, Frans, Duits als Spaans afgedrukt.

Musici
Steve Jolliffe, dwarsfluit, saxofoon, toetsinstrumenten en stem

Muziek 

Het album werd in 2009 heruitgegeven als cd-r, de titels Flute en Sax impressions ontbraken daarbij.

Muziekalbum uit 1989
Muziekalbum van Steve Jolliffe